Кане́вский (Кане́вски) — русская фамилия (от топонима Канев), распространённая среди евреев, украинцев и поляков; женская форма .

Известные носители 
 Каневский, Адольф Иосифович (1932—1995) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 
 Каневский, Аминадав Моисеевич (1898—1976) — советский график.
 Каневский, Арон Моисеевич (1920—2000) — советский и российский драматург, сценарист и кинорежиссёр, журналист, редактор.
 
 Каневский, Василий Аврамович — советский моряк-подводник, контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Каневский, Виктор Израилевич (1936—2018) — советский футболист.
 Каневский, Виталий Евгеньевич (род. 1935) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Каневский, Геннадий Леонидович (род. 1965) — российский поэт.
 Каневский, Давид Исаакович (1916—1944) — советский поэт, писатель, журналист.
 Каневский, Евгений Александрович — ведущий научный сотрудник СПб ЭМИ РАН.
 Каневски, Збигнев — министр финансов Польши.
 Каневский, Зиновий Михайлович (1932—1996) — полярник и писатель.
 Каневский, Лев Львович (1924―2002) — правовед.
 
 Каневский, Михаил Васильевич (? — 1922) — анархист, командир Революционно-повстанческая армии Украины.
 Каневский, Хаим (1928—2022) — израильский раввин.
 Каневский, Эдуард Евгеньевич (род. 1983) — российский теле- и радиоведущий.
 Каневский, Яаков Исраэль (1899—1985) — израильский раввин.
 Каневский, Ян Ксаверий (1805—1867) — польский художник-портретист.

 Каневская, Мария (1911—2005) — польская актриса, кинорежиссёр, режиссёр телеспектаклей, режиссёр дубляжа, сценарист.

См. также 
 Канев
 Коневской
 Каневский район

Примечания